Oratorio di San Giovanni – chiesa di San Gimignano, in Toscana
 Oratorio di San Giovanni – chiesa situata presso Scrofiano, in Toscana

Pagine correlate 
 Oratorio di San Giovanni Battista